Harmonie peut désigner :

Littérature 
 Harmonie, roman japonais de science-fiction de Project Itoh adapté par la suite en film d'animation et en manga.

Musique 
 L’harmonie, simultanéité sonore et construction des accords.
 L’harmonie tonale, procédé d'écriture des simultanéités sonores dans le système tonal.
 Orchestre d'harmonie, ensemble musical composé d'instruments de la famille des bois, de la famille des cuivres et de la famille des percussions.
 Musique d'harmonie , ensemble d'instruments à vent composé de bois et de cuivres employé par un mécène aristocratique, selon une tradition entre 1750 et 1830 en Allemagne.
 L’harmonie des sphères, théorie d'origine pythagoricienne.
 Sfærernes Musik [« L'Harmonie des sphères »] (1918), une œuvre pour soprano, chœur et deux orchestres du compositeur danois Rued Langgaard.

Mythologie 
 Harmonie, épouse de Cadmos et reine de Thèbes.

Prénom 
 Harmonie, prénom féminin, fêté avec Emmelie le 30 mai.

Sciences 
 Harmonie vocalique, une modification phonétique concernant les voyelles d'un même mot ou syntagme.
 (40) Harmonie, un astéroïde.
 Harmonie, réacteur nucléaire de recherche, au centre de Cadarache.

Sculpture 
 Harmonie, sculpture en bronze d’Antoniucci Volti.

Autres 
 Harmonie, personnage fictif apparaissant dans certains jeux vidéo de la série Super Mario.
 Harmonie mutuelle, société mutuelle santé française.
 En composition picturale, l’harmonie des couleurs est l'ensemble des théories sur l'assemblage de couleurs pour la création d'une œuvre (peinture, photographie, etc.).

Notes et références